Pojem skála je nejednoznačný a může mít následující významy:
 skála je hlavně označení pro větší souvislý výchoz skalních hornin na zemský povrch
 zdrobnělina od slova skála je skalka – může se jednat i o malou skálu
 výraz latinského původu (původně schody, žebřík) pro stupnici; též škála

příjmení osob
 Skála (příjmení)

jméno vesnice
 Skála (Boháňka) – část obce Boháňka v okrese Jičín
 Skála (Chrast) – část města Chrast v okrese Chrudim
 Skála (Věž) – část obce Věž v okrese Havlíčkův Brod
 Skala (Vlastějovice) – část obce Vlastějovice v okrese Kutná Hora
 Skála (Faerské ostrovy) – vesnice na faerském ostrově Eysturoy

součást názvu sídla
 Hrubá Skála – obec v okrese Semily
 Malá Skála – obec v okrese Jablonec nad Nisou
 Bílá Skála (Terešov) – část obce Terešov v okrese Rokycany

název hradu
 Skála (hrad) – zřícenina hradu u Přeštic v okrese Plzeň-jih
 Skála neboli Vranov (hrad) – zřícenina hradu v obci Malá Skála v okrese Jablonec nad Nisou

skalní útvary – názvy kopců a hor, přírodních památek
 Skála (210 m) – návrší Lovosické kotliny u obce Doksany v okrese Litoměřice
 Skála (676 m) – nejvyšší bod Rohozenské kotliny u vsi Těšenov v okrese Pelhřimov
 Skála (Vítkovská vrchovina) – hora, Hradec na Moravicí, okres Opava
 Skála u Harantů (709 m) – krátký hřbet Plánické vrchoviny u vsi Habartice v okrese Klatovy

film
 Skála (film) – americký film natočený v roce 1996 režisérem Michaelem Bayem

sport
 Skála ÍF – faerský fotbalový klub

Související články 
 Skala
 Skály
 Skalka
 Skalky (rozcestník)

Externí odkazy